Anna Lindhs plats kan syfta på:

Anna Lindhs plats, Malmö
Anna Lindhs plats, Nyköping
Anna Lindhs plats, Stockholm

Se även
Anna Lindhs park